Naselja u BiH:
 Plahovići (Kladanj, BiH), naselje u općini Kladanj
 Plahovići (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica